110-й полк

Авиационные полки
 110-й военно-транспортный авиационный полк
 110-й гвардейский штурмовой авиационный полк
 110-й авиационный Минский полк дальнего действия

Артиллерийские полки
 110-й гаубичный артиллерийский полк большой мощности
 110-й гаубичный артиллерийский полк РГК
 110-й гаубичный артиллерийский полк 110-й танковой дивизии
 110-й гвардейский армейский пушечный артиллерийский полк
 110-й гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк
 110-й миномётный полк
 110-й гвардейский миномётный полк

Пехотные полки
 Камский 110-й пехотный полк
 110-й стрелковый полк
 110-й гвардейский стрелковый полк
 110-й мотострелковый полк

Танковые полки
 110-й танковый полк 55-й танковой дивизии
 110-й отдельный гвардейский тяжёлый танковый полк